MCCI steht für:
 Madras Chamber of Commerce and Industry, indische Industrie- und Handelskammer
 Makkah Chamber of Commerce and Industry, saudi-arabische Industrie- und Handelskammer
 Metropolitan Chamber of Commerce and Industry, Dhaka, Industrie- und Handelskammer in Bangladesh
 Maoist Communist Centre of India, heute Teil der Communist Party of India (Maoist)
 römische Zahlzeichen für 1201

M.C.C.I. steht für:
 Missionarii Comboniani Cordis Iesu, siehe Comboni-Missionare

MCCi steht für:
 Bayerischer MCCi, Dampftriebwagen der Bayerischen Staatsbahn

Abkürzung